Fontan steht für:

 Fontan (Alpes-Maritimes), französische Gemeinde
 Fontan (Lenine), Dorf im Rajon Lenine auf der Krim

Fontan ist der Familienname folgender Personen:
 Élodie Fontan (* 1987), französische Schauspielerin
 Francis Fontan (1929–2018), französischer Herzchirurg
 François Fontan (1929–1979), französischer Politiker
 François Fontan (Mineraloge) (1942–2007), französischer Mineraloge und Namensgeber des Minerals Fontanit
 Valeria Fontan (* 1980), argentinische Gewichtheberin
 Victor Fontan (1892–1982), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Fontán
 Fontane
 Fontanes